Надстройка:
 Надстройка — зубец на крепостной стене.
 Надстройка — в строительстве — процесс достройки объекта (обычно здания) вверх;
 Надстройка (судостроение) — в судостроении, закрытое сооружение на верхней палубе судна, расположенное от борта до борта;
 Надстройка (подводные лодки) — у подводной лодки (ПЛ), лёгкая конструкция, устанавливаемая сверху на прочном корпусе. Формирует верхнюю палубу ПЛ.
 Надстройка (топология) — топологическое пространство, полученное, как объединение двух конусов над исходным пространством;
 Надстройка (динамические системы) — в динамических системах, специальным образом построенный поток, динамика которого моделирует динамику исходного отображения.
 Надстройка (исторический материализм) (Ueberbau) — понятие исторического материализма, один из двух основных элементов политэкономической системы.